Майск — название населённых пунктов и муниципальных образований.

Белоруссия 
 Майск — посёлок в Ивацевичском районе Брестской области.
 Майск — посёлок в Лоевском районе Гомельской области.
 Майск — деревня в Крупском районе Минской области.
 Майск — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия

Населённые пункты 
 Майск — село в Турочакском районе Республики Алтай.
 Майск — деревня в Татышлинском районе Башкортостана.
 Майск — село в Осинском районе Иркутской области.
 Майск — деревня в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Майск — село в Каргасокском районе Томской области.

Муниципальные образования 
 Муниципальное образование «Майск» — сельское поселение в Осинском районе Иркутской обоасти.
 Сельское поселение «Майск» — сельское поселение в Курумканском районе Бурятии.